

Sigle 
 New York Post – un quotidiano statunitense
 New York-Parigi

Codici 
 nyp – codice ISO 639-3 della lingua yag'i

Altro 
 Nanyang Polytechnic abbreviato in NYP – un politecnico situato in Ang Mo Kio, Singapore